Les championnats d'Europe de tennis de table 1998, vingt-et-unième édition des championnats d'Europe de tennis de table, ont lieu du 23 avril au  à Eindhoven, aux Pays-Bas.

Le titre messieurs est remporté par Vladimir Samsonov.

1998
Tennis de table
Tennis de table 1998
Europe 1998
Sport aux Pays-Bas en 1998
Sport en avril 1998
Sport en mai 1998
Tennis de table en 1998